El Horizonte kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Horizonte, Motozintla, Chiapas, 
 El Horizonte, Chiapa de Corzo, Chiapas, 
 El Horizonte, Chilón, Chiapas, 
 El Horizonte, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar